«Гра́дец-Кра́лове» — чешский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Первой лиге. Клуб основан в 1905 году, домашние матчи проводит на стадионе «Вшеспортовний», вместимостью 4500 зрителей. Главным достижением клуба является победа в чемпионате Чехословакии в 1960 году.

Прежние названия 
 1905 — СК Градец-Кралове ()
 1949 — Сокол Градец-Кралове ()
 1950 — Шкода Градец-Кралове ()
 1953 — Спартак Градец-Кралове ЗВУ ()
 1956 — Спартак Градец-Кралове ()
 1978 — Спартак ЗВУ Градец-Кралове ()
 1989 — РГ Спартак ЗВУ Градец-Кралове ()
 1990 — СКП Спартак Градец-Кралове ()
 1993 — СКП Фомей Градец-Кралове ()
 1994 — СК Градец-Кралове ()
 2005 — ФК Градец-Кралове ()

Статистика выступлений

Выступление в еврокубках

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Достижения 
 Чемпионат Чехословакии
  Чемпион: 1959/60
 Кубок Чехии
  Победитель: 1994/95

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Первой лиги 

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Градец-Кралове